Ottone est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Ottone, une commune italienne de la province de Plaisance dans la région Émilie-Romagne en Italie.

Prénom 
, prénom italien, traduction du prénom germanique Othon ou Otton.

Titre 

 Ottone, un opéra de Georg Friedrich Haendel ;
 Ottone in villa, un opéra d'Antonio Vivaldi ;
 Ottone Ottone, ballet contemporain de la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker, créé en 1988.

Prénom italien